Cabarrus ist der Familienname folgender Personen:

 François Cabarrus (1752–1810), spanischer Minister
 Thérésia Cabarrus (1773–1835), französische Kurtisane